Амандык Алибекулы Набиханов (; 9 ноября 1997, Актау, Мангистауская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Атырау».

Карьера 
Воспитанник мангистауского футбола. Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Каспий». 15 марта 2020 года в матче против клуба «Астана» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. 4 ноября 2020 года в матче против петропавловского «Кызыл-Жар СК» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2022 года подписал контракт с клубом «Атырау».

Клубная статистика

Достижения 
 «Каспий»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2019

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Атырау»